Hirtengraben ist ein Gewässername:

 Hirtengraben (Eichelbach), rechter Zufluss des Eichelbachs vor Eichelberg, Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern, der in die Baunach mündet
 Hirtengraben (Heiligenfeldbächle), rechter Zufluss des Heiligenfeldbächles (zum Holzbach, zur Rotach) bei Matzenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hirtengraben (Mühlbach), linker Oberlauf des Mühlbachs (rechter Oberlauf des Prühlbachs, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) bis Prühl, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hirtengraben (Roter Main), linker Zufluss des Roten Mains bei Windischenhaig, Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hirtengraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz nach Zumhaus, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Hirtenbach